Lockhartia Hook., 1827 : un genre de plantes de la famille des Orchidaceae ;
Lockhartia Davies, 1932 : un genre de foraminifères fossiles.

Homonymie de genre en biologie